Geografia
 Província Occidental (Kenya)
 Província Occidental (Camerun)
 Província Occidental (Ruanda)
 Província Occidental (Papua i Nova Guinea)
 Província Occidental (Illes Salomó)
 Província Occidental (Sri Lanka)
 Província Occidental (Zàmbia)
 Província Occidental (Kazakhstan)
 Província Occidental (Sud-àfrica)